Torpedowce typu Möwe
 SMS Möwe – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty; pochodzi od ptaka wodnego – mewy
 SMS Möwe (1914) – krążownik pomocniczy Kaiserliche Marine, działający przeciwko alianckim statkom w czasie I wojny światowej
 SMS Möwe (1907) – austro-węgierski torpedowiec z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 Möwe (1959) – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych z lat 50. XX wieku
 Möwe (1959) – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych z lat 50. XX wieku
 Möwe (1959) – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych z lat 50. XX wieku